BKS steht für:
 BKS Bank, österreichische Bank
 Barracks, englisch für Kasernen
 Benedikt Ketterer Söhne, ein Unternehmen in Furtwangen im Schwarzwald
 Flughafen Bengkulu (IATA-Code), Flughafen auf Sumatra, Indonesien
 Bernkastel-Kues, Stadt an der Mittelmosel im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Bertha-Krupp-Realschule, Realschule in Essen
 BKS Air Transport, ehemalige britische Fluggesellschaft
 Blitzknallsatz in der Pyrotechnik, siehe pyrotechnischer Satz
 Blutkörperchensenkung(sgeschwindigkeit) in der Medizin, siehe Blutsenkungsreaktion
 BKS (Unternehmen), Hersteller von Schließanlagen
 Braunkohle(n)staub, siehe Kohlenstaub
 Bundes-Kaninchenschau, eine Zuchtausstellung mit Prämierung von Rasse-Kaninchen
 Bundeskommunikationssenat, oberste Rundfunkbehörde Österreichs
 Bundeskunstsammlung (Schweiz), Kunstsammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
 Bundesverband eigenständiger Rettungsdienste und Katastrophenschutz
 Bündner Kantonsschule, größte Mittelschule des Kantons Graubünden

Kfz-Kennzeichen:
 Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz

B/K/S steht für:
 Abkürzung für Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, siehe Serbokroatische Sprache

bks steht für:
 Nord-Sorsogon (Sprache) (auch: Masbate-Sorsogon; ISO-639-3-Code), eine der Visayassprachen in Sorsogon, Philippinen

Abkürzung